Con el nombre de Amenemope o también Amenemopet hubo varios personajes del Antiguo Egipto:

 Amenemope, Usermaatra Setepenamon Amenemopet, faraón de la dinastía XXI.
 Amenemope (escriba), autor de las Instrucciones de Amenemope.
 Amenemopet (Virrey de Kush), gobernante bajo el mandato de Seti I.
 Amenemopet (príncipe), posiblemente hijo de Amenofis II.
 Amenemopet (princesa), hija de Tutmosis IV.